J.V. de Groot, Nederlands pater en theoloog
Johannes George de Groot, Nederlands theaterondernemer
Johannes de Groot (schaatser), Nederlands schaatser
Johannes de Groot (wiskundige), Nederlands wiskundige
Johannes de Groot (theoloog) (1886-1942), Nederlands hoogleraar verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen en de Universiteit Utrecht